Международная литературная премия имени Александра Фадеева — литературная премия, присуждаемая за создание и развитие художественных произведений по военно-исторической теме.

История 
В 2002 году в ознаменование 100-летия со дня рождения писателя-патриота, общественного и государственного деятеля А. А. Фадеева, Международной ассоциацией писателей-баталистов и маринистов во главе с Президентом, секретарем Союза писателей России Юрием Виноградовым возрождена литературная премия им. Александра Фадеева.
Литературная премия им. Александра Фадеева существовала в СССР с 1972 года и присуждалась авторам за произведений литературы об истории и жизни Вооруженных Сил страны. Вместе с премией выдавалась медаль имени Александра Фадеева, которая являлась государственной наградой и  была учреждена Постановлением Совета Министров СССР №45 от 17.01.1972 г. В числе награжденных: М.Шолохов, А.Сурков, Ю.Бондарев, Ю.Друнина, Н.Тихонов, В.Карпов, А.Чаковский, М.Дудин, Ю.Виноградов, С.Михалков, А.Софронов, А.Адамович, Н.Доризо, Е.Исаев, А.Проханов, Е.Ржевская, В.Собко и С.Собко. Современная премия  с 2018 году не присуждается.

Цели и задачи 
Развитие художественных произведений по военно-исторической теме. Военно-патриотическое воспитание воинов Армии и Флота и подготовки молодого поколения - будущих защитников Отечества.

Учредители 
Международной ассоциацией писателей-баталистов и маринистов

Лауреаты премии 
С 2002 года в числе награжденных: В.Сорокин, В.Поволяев, Г.Миронов, А.Симонов, Н.Леонтьев, А.Евсеев, Г.Арутюнов, М.Кожевников, А.Крылов, П.Абрашкин, В.Серёгин, А.Дегтярев, Ю.Чайка.
Лауреат награждается золотой медалью имени Александра Фадеева.

См. также 
 Медаль имени Александра Фадеева
 Литературные премии России

Примечания 

Фадеев